Cristina Rodríguez puede referirse a:

 Cristina Rodríguez (1075-1130), hija del Cid Campeador.
 Cristina Rodríguez (n. 1969), estilista, actriz y presentadora española.
 Cristina Rodríguez (n. 1972), escritora española.